Восточный вокзал — название вокзалов в следующих городах различных стран:

Венгрия 
 Восточный вокзал — вокзал в Будапеште.

Германия 
 Восточный вокзал — вокзал в Мюнхене.
 Восточный вокзал — вокзал в Берлине.

Португалия 
 Восточный вокзал — вокзал в Лиссабоне.

Россия 
 Восточный вокзал — вокзал в Москве.

Франция 
 Восточный вокзал — вокзал в Париже.

См. также 
 Варшава-Восточная — вокзал в Варшаве, Польша.